Александр «Зандер» Киркланд (; ; , Бермудские Острова) — бермудский яхтсмен, участник Олимпийских игр 2012 года.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 была знаменосцем команды Бермудских островов.

Карьера 
Выступает в команде со своим младшим братом  в классе 49er.

На Летних Олимпийских играх в Лондоне они заняли 19-е место по результатам соревнований в классе 49er и не смогли завоевать медалей.

Ссылки 
  
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 
 Зандер Киркланд на сайте ИСАФ 

Выпускники Академии Табор (Массачусетс)
Выпускники Университета Тафтса
Яхтсмены Бермудских Островов
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года